São Francisco je naziv na portugalskom jeziku za Svetog Franju, a u portugalskom govornom području može značiti:

Brazil 
 São Francisco (rijeka), velika brazilska rijeka.
 São Francisco (Minas Gerais), općina u državi Minas Gerais.
 São Francisco (Paraíba), općina u državi Paraíba.
 São Francisco (Sergipe), općina u državi Sergipe.
 São Francisco (São Paulo), općina u državi São Paulo.
 São Francisco (Niterói) - četvrt u gradu Niterói

Portugal